Вејко има више значења:
 Вејко
 Вејко (Џорџија)
 Вејко (Мисури)
 Вејко (Небраска)
 Вејко (Северна Каролина)